Física:
 Emissió (física)
 Emissió electromagnètica, que pot ser
 Emissió espontània
 Emissió estimulada
 Emissió alfa
 Emissió beta
 Emissió gamma
 Emissió radioelèctrica
 Emissió termoiònica
 Medi ambient:
 Emissió de fluids a l'atmosfera
 Emissió contaminant
 Sociologia:
 Emissió i recepció d'un missatge